Casasola puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Casasola (Albacete), localidad del municipio de Alcadozo, en la provincia de Albacete.
 Casasola (Ávila), municipio de la provincia de Ávila.
 Casasola (Guadalajara), localidad del municipio de Chiloeches, en la provincia de Guadalajara.
 Casasola de Rueda, localidad del municipio de Gradefes, en la provincia de León.
 Casasola (Orense), lugar de la parroquia de Freixido, en el municipio de Petín, en la provincia de Orense.
 Casasola de la Encomienda, localidad del municipio de Garcirrey, en la provincia de Salamanca.
 Casasola del Campo, localidad del municipio de Vecinos, en la provincia de Salamanca.
 Casasola (Cantabria), localidad del municipio de Ruiloba, en Cantabria.
 Casasola de Arión, municipio de la provincia de Valladolid.
 Puerta de Casasola, localidad del municipio de Renedo de Esgueva, en la provincia de Valladolid.

Instituciones 
 Archivo Casasola: archivo fotográfico mexicano, ubicado en Pachuca, México.

Apellido 
 Casasola (apellido)
 Agustín Víctor Casasola, reportero gráfico de la revolución mexicana.
 Gustavo Casasola, escritor.